El Peñol kan syfta på:

Colombia 

 El Peñol (kommun), Nariño, 
 El Peñol (ort), Nariño,